Q-League 2004/2005 vanns av Doha-baserade Al-Gharafa med 66 poäng, 14 poäng före tvåan Al-Rayyan. Al-Khuraitiat kom sist i tabellen med 8 poäng på 27 matcher, blev relegerad till andra divisionen. Sonny Anderson från ligamästarna Al-Gharafa vann skytteligan med 24 mål. Första säsongen med att spela 27 matcher istället för 18 som man gjorde föregående säsong.

Sluttabellen

Skytteligan 

2004 i Qatar
2005 i Qatar
Fotbollssäsongen 2004/2005
2004/2005